Carrollwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carrollwood (Florida)
 Carrollwood (Louisiana)
 Carrollwood (Maryland)
 Carrollwood Village (Florida)